Camilla steht für:

 Camilla (Vorname), weiblicher Vorname
 Camilla, Queen Consort, britische Titularkönigin oder Königsgemahlin (Queen Consort) (* 1947)
 Camilla (Tochter des Metabus), Prinzessin der Volsker und Figur in Vergils Aeneis
 Camilla (1954), italienisch-französischer Spielfilm
 Camilla (1994), kanadisch-britischer Spielfilm
 Camilla (Schiff), ein Frachtschiff
 (107) Camilla, Asteroid des Hauptgürtels

Orte:
 Camilla (Georgia), im Mitchell County
 Camilla (Texas), im San Jacinto County

im NRHP gelistete Objekte:
 Camilla Commercial Historic District, in Camilla, Georgia, ID-Nr. 85000862
 Camilla-Zack Community Center District, in Mayfield, Georgia, ID-Nr. 74000685

Siehe auch:
 Camila
 Carmilla (Begriffsklärung)